Склад збірної Шотландії на чемпіонаті Європи 1996 року 

Докладніше… 
 

Чемпіонат Європи з футболу 1996
Шотландія 1996